

Населені пункти та їхні частини

 Бнін — село в гміні Садки Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бнін — село в гміні Бонево Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бнін — частина міста Курник у Познанському повіті Великопольського воєводства
 Бнін — лісова осада в гміні Садки Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки